L'Homme de l'année est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Homme de l'année, film de Ron Casden sorti en 1987
 Man of the Year (L'Homme de l'année au Québec), film de Barry Levinson sorti en 2006
 L'Homme de l'année, série de bandes dessinées éditée par Delcourt